Les membres de la maison Trencavel furent à une époque (fin XIe - début XIIIe) parmi les seigneurs méridionaux les plus puissants après le comte de Toulouse et le roi d'Aragon (aussi et d'abord comte de Barcelone) qui étaient leurs suzerains. À l'apogée de leur règne, ils détenaient les vicomtés d'Agde, Albi, Ambialet, Béziers, Carcassonne, Nîmes et du Razès. Les Trencavel furent parmi les acteurs majeurs de la croisade des Albigeois qui a scellé, à plus ou moins long terme, la fin des possessions seigneuriales de cette maison, en même temps que celle des comtes de Toulouse.

La famille 

La branche seigneuriale des Trencavel est à l'origine de la lignée des vicomtes d'Albi qui serait dérivée de la dynastie des Lautrec. Raymond-Bernard fut le premier à être affublé du surnom Trencavel (une des origines possibles est Trenca avelana qui voudrait dire casse-noisette). Ce surnom servit à désigner cette lignée seigneuriale.

La famille connut son apogée sous le règne du fils de Raymond-Bernard, , qui réunit les domaines hérités de son père et de sa mère. La famille possède alors les vicomtés d'Albi, Agde, Carcassonne, Nîmes, Razès et Béziers.

Raimond-Roger sera l'un des protagonistes importants de la croisade des Albigeois. En effet, il s'opposera à plusieurs reprises au chef temporel de la croisade : Simon de Montfort. Ce dernier aura cependant le dessus et confisquera les terres du vicomte à son profit, après la prise de Carcassonne, où ni les Raimondins (comte de Toulouse, avec qui les Trencavel étaient apparentés) ni le comte de Barcelone/Roi d'Aragon ne vinrent à son aide. On peut y voir la conséquence des alliances changeantes des Trencavel (allié une fois aux Raimondins, une fois à Barcelone puis à l'union Aragon/Barcelone, alternativement).

Le fils de Raimond-Roger, Raimond, tentera, une fois parvenu à l'âge adulte de les reprendre par deux fois. Il y réussit une première fois mais se voit à nouveau dépossédé en 1226. La deuxième fois, il fera le siège de la cité de Carcassonne en 1240, alors sénéchaussée de France. L'armée du roi vint donc mettre un terme au siège et Raimond dut s'exiler, puis céder ses droits à saint Louis avant de partir avec lui pour la septième croisade contre l'Egypte en 1248.

Le dernier Trencavel, , partit pour la huitième croisade en 1269. Ceci est le dernier acte connu de cette lignée seigneuriale.

Blason 
La composition du blason est connue par le biais des divers sceaux des Trencavel, mais les émaux ont été longtemps sujets à spéculation.

Suivant les armoriaux modernes, le blason serait soit fascé de gueules et d'hermine soit fascé d'or et d'hermine. En réalité Laurent Macé a montré que ce blason était jusqu'en 1247 un « fascé de gueules et de ravelles », les ravelles étant de petites raves, soit des sortes de radis. Il s'agit d'armes parlantes fondées sur le jeu de mots occitan « Trenca ravel », (tranche ravelle), les fasces du blason tranchant les ravelles. En 1247, Raimond abandonnera, en même temps que son titre de vicomte, les armes familiales. Sur ses nouvelles armes il fait figurer des hermines à la place des ravelles.

L'étude de Laurent Macé rend caduque l'hypothèse de Gérard de Sède qui voyait une signification symbolique à l'hermine. L'identification par Gauthier Langlois d'une représentation de Raimond Trencavel sur une fresque aragonaise de la fin du  confirme l'étude de Laurent Macé : les armes des Trencavel sont bien un "fascé de gueules et de ravelles noires".

Généalogie simplifiée 
Les traits pleins correspondent à des liens de parenté certains, les traits en pointillé à des hypothèses.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 Foundation for Medieval Genealogy : Comtes et Vicomtes d'Albi

Articles connexes 
 Liber instrumentorum vicecomitalium
 Liste des vicomtes d'Agde
 Liste des vicomtes d'Albi
 Liste des vicomtes de Béziers
 Liste des vicomtes de Carcassonne
 Liste des vicomtes de Nîmes

Liens externes